Primera División 1960-1961 – torneo di calcio messicano
 Primera División 1960-1961 – torneo di calcio spagnolo